Songsan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Songsan-dong, Seogwipo, stadsdel i Seopwipo, Jeju, 
 Songsan-dong, Goyang, stadsdel i Goyang, Gyeonggi, 
 Songsan-dong, Uijeongbu, stadsdel i Uijeongbu, Gyeonggi,